Smultrongrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smultrongrynnan, Malax, Österbotten, 
 Smultrongrynnan, Närpes, Österbotten,

Se även
Smultrongrund
Smultrongrundet
Smultrongrunden
Hallongrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar